Saake ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Saake (* 1961), deutscher Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Gunter Saake (* 1960), deutscher Informatiker
 Heinrich Saake (1880–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Saake (* 1942), deutscher Altphilologe
 Wilhelm Saake (1910–1983), deutscher Priester, Amerikanist und Ethnologe 

Siehe auch:
 Sake (Begriffsklärung)